Алла́х-Юнь, может означать:

 Аллах-Юнь — река.
 Аллах-Юнь — пгт, Усть-Майский улус Якутии.